Иван Бларамберг: Бларамберг, Иван Павлович (1772―1831) ― археолог, один из первых исследователей древностей на побережье Черного моря.
 Бларамберг, Иван Фёдорович (1800―1878) ― геодезист, генерал-лейтенант